Col termine stazione di San Leonardo ci si può riferire ai seguenti scali ferroviari o metropolitani:
 San Leonardo (metropolitana di Milano) – sulla linea M1 della metropolitana di Milano
 Stazione di San Leonardo – sulla linea Sassari-Tempio-Palau
 Stazione di San Leonardo – sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno